Саарде () — волость в Естонії, адміністративна одиниця повіту Пярнумаа.
 Саарде () — село в Естонії, у волості Саарде повіту Пярнумаа.